

Sigle 
 Dalla Parte degli Ultimi – organizzazione non governativa italiana

Codici 
 DPU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dumpu (Papua Nuova Guinea)

Altro 

 Delivered At Place Unloaded – clausola contrattuale in uso nelle compravendite internazionali codificata nell'Incoterms. In italiano: Reso al luogo di destinazione scaricato